Piotr Madejski (ur. 2 sierpnia 1983 w Krakowie) – polski piłkarz grający na pozycji pomocnika. Wychowanek Hutnika Kraków.

Statystyki klubowe 
Aktualne na 25 listopada 2017:

Reprezentacja Polski 
15 grudnia 2007 roku zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Na boisku przebywał przez 7 minut.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentanci Polski w piłce nożnej
Piłkarze Arki Gdynia
Piłkarze Górnika Zabrze
Piłkarze Hutnika Kraków
Piłkarze Kolejarza Stróże
Piłkarze ŁKS Łódź
Piłkarze Miedzi Legnica
Piłkarze Puszczy Niepołomice
Piłkarze MKS Kluczbork
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Krakowie
Piłkarze Wieczystej Kraków